Les Tumbuka sont un peuple bantou.
 Le tumbuka est leur langue, de la famille des langues bantoues.